Рымице (, ) — село и муниципалитет в Чехии района Кромержиж, Злинского края.

Расположен в Моравии примерно в 11 км к северо-востоку от Кромержижа, 17 км к северо-западу от Злина и в 239 км к востоку от Праги на высоте 210 м над уровнем моря.

Население 
Население на 1.01.2021 года составляло 609 человек. Площадь — 5,51 км².

История 
Первое письменное упоминание о селе датируется 1353 годом. В начале XVII века принадлежало полководцу Альбрехту фон Валленштейну. В начале XIX века здесь был построен один из старейших сахарных заводов Моравии.

В селе действует музей народного зодчества под открытым небом.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт Рымице

Населённые пункты Злинского края